Фёдор Винокуров:
 Винокуров, Фёдор Иванович (1909—1980) — Герой Советского Союза.
 Винокуров, Фёдор Петрович (1900—1990) — советский ученый в области гидротехники.